— японская ролевая игра для приставки PlayStation 2, разработанная и выпущенная компанией Square Enix в 2006 году. Как и другие игры серии, двенадцатая часть не имеет сюжетной связи с предыдущими частями. Действие Final Fantasy XII происходит в вымышленном фэнтезийном мире Ивалис, где воинственная империя Аркадия вторгается в небольшое королевство Далмаску. Спустя два года после поражения и оккупации Далмаски юный вор и искатель приключений Ваан пробирается в королевский дворец и встречает там принцессу Аше, законную наследницу престола, которую считали умершей. Вместе с другими неожиданными союзниками они ищут способ избавиться от тирании Аркадии, путешествуя по землям Ивалиса.

Внешностью персонажей игры занимался художник Акихико Ёсида, а их биографии разрабатывал Дайсукэ Ватанабэ. Главные герои создавались так, чтобы не быть похожими на персонажей из предыдущих частей серии. Сюжет игры был написан таким образом, чтобы каждая противоборствующая сторона не казалась полностью правой или, напротив, неправой — события игры описываются с разных точек зрения и представляются под разными углами.

В Final Fantasy XII присутствует шесть игровых персонажей: Ваан, энергичный молодой человек, сирота из Рабанастра, мечтающий стать воздушным пиратом; Аше, целеустремлённая принцесса королевства Далмаска, дочь последнего короля, вдова принца Раслера; Баш, опальный рыцарь из Далмаски, который был ошибочно обвинён в убийстве короля; Балтьер, воздушный пират с изысканными манерами, владеющий собственным кораблём под названием «Штраль»; Фран, спутница Балтьера, представительница лесного народа виера; Пенело, подруга Ваана, приглядывающая за ним в его путешествиях. Помимо этого, в игре присутствуют так называемые «гостевые» персонажи, которые временно присоединяются к отряду: Ларса, молодой принц империи Аркадия; Восслер, член Сопротивления вторжению Аркадии в королевство Далмаска; Реддас, разочарованный жизнью воздушный пират. В число неигровых, но важных для сюжета персонажей, входят Вейн, старший брат Ларсы и главный антагонист игры; Габрант, брат-близнец Баша, Судья империи Аркадия; Сид, гениальный учёный и отец Балтьера; маркиз Халим Ондор IV, тайный пособник Сопротивления и рассказчик в игре; Аль-Сид Маргрейс, член королевской семьи империи Розаррия; Венат, Оккурия-отступница, открывшая Сиду тайну нефицита.

Персонажи игры получили смешанные отзывы: некоторые обозреватели были восхищены степенью проработанности диалогов и отношений между героями, другие же, напротив, назвали сюжет и персонажей не представляющими интереса. Отзывы об игре актёров озвучивания и качестве звука также оказались неоднозначными. После выхода Final Fantasy XII Square Enix начала распространять сопутствующую продукцию, основанную на персонажах игры: статуэтки, украшения, экшен-фигурки.

Идея и создание 
Персонажи Final Fantasy XII были разработаны Акихико Ёсидой. Ранее он не работал над другими играми серии, однако выступал в качестве дизайнера персонажей для Final Fantasy Tactics и Vagrant Story — действие этих игр разворачивается в том же вымышленном мире под названием Ивалис. Впоследствии было замечено, что персонажи Акихико Ёсиды были похожи на тех, которых разработал Тэцуя Номура для Final Fantasy VII, VIII, X и XIII. Ёсида считает, что подобная связь обусловлена похожей цветовой гаммой, использовавшейся обоими художниками, которая связывает персонажей и окружающий их мир. В интервью, которое входит на бонусный диск коллекционного издания игры, Ёсида утверждает, что он начал работать только после того, как прочитал все документы по дизайну, связанные с историей и мировоззрением героев. Он попытался создать такую одежду и внешний вид, которые не существуют в реальной жизни и которых раньше никто не видел: например, броня Судей, которая сочетает в себе средневековые доспехи, экипировку мотоциклиста и некоторые футуристические идеи.

Истории персонажей написал сценарист Дайсукэ Ватанабэ. В интервью, содержащемся на бонусном диске, он рассказал, что пытался создать таких героев, которые не были бы полностью «хорошими» или «плохими» и казались более реалистичными. Так, положительным персонажам он добавил некоторые отрицательные качества, например, эгоизм, а антагонистам — положительные, например, доброту. Сюжет игры был написан таким образом, чтобы каждая противоборствующая сторона не казалась полностью правой или, напротив, неправой — события игры описываются с разных точек зрения и представляются под разными углами. Через сюжетные линии персонажей, выражение их лиц и игру актёров озвучивания он попытался передать их эмоции и переживания. , переводивший игру на английский язык, добавил некоторым героям акценты; кроме того, в английской версии персонажи из разных частей Ивалиса говорят по-разному. При добавлении акцентов он основывался на заметках, написанных дизайнером Ясуми Мацуно. Смит выбирал актёров озвучивания, которые имели опыт игры в театре или в фильмах, чтобы избежать распространённой — по его мнению — проблемы «сухого» прочтения текстов.

Дизайнеры также отмечали, что представители нечеловеческих рас занимают важное место в игре. По их словам, если в Final Fantasy IX эти существа были сделаны по образу людей, то в Final Fantasy XII они совершенно иные с точки зрения биологических характеристик. К нечеловеческим расам относятся бангаа, виера, сик и муглы. Людей в игре называют хумы (). Некоторые расы, например, бангаа, также появлялись в Final Fantasy Tactics Advance.

Изначально планировалось, что главным героем станет Баш, однако когда были проработаны Ваан и Пенело, они вышли на первое место. Команда разработчиков пояснила, что в Vagrant Story, одной из прошлых игр, которую они создавали, «сильный мужчина в самом расцвете сил» оказался непопулярен в качестве протагониста; таким образом, учитывая целевую аудиторию, было решено вместо «большого и сильного» главного героя ввести более молодого и изящного. Хидэо Минаба, художественный директор, отметил, что Ваан не похож ни на одного протагониста из предыдущих игр серии; он объяснил это тем, что над игрой работал другой дизайнер персонажей. На дизайн персонажей также повлиял климат Ивалиса, в частности, королевства Далмаска. Акихико Ёсида пояснил, что «в Далмаске очень тёплый климат» и именно его идеей было одеть героев в открытую одежду.

Параметры персонажей 
Для каждого игрового персонажа указана следующая информация:
 Имя персонажа в русском и японском вариантах;
 Возраст персонажа на момент начала событий игры (если не указано иное). Если возраст неизвестен, это помечается отдельно;
 Пол персонажа.

Для каждого неигрового персонажа указана следующая информация:
 Имя персонажа в русском и японском вариантах;
 Возраст персонажа на момент начала событий игры. Если возраст неизвестен, это помечается отдельно;
 Пол персонажа. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно.

Игровые персонажи

Основные неигровые персонажи

Культурное влияние

Сопутствующие товары 
Вместе с релизом игры, Square Enix также выпустила линейку сопутствующих товаров, включающих украшения, экшен-фигурки и прочую продукцию, связанную с персонажами Final Fantasy XII; большая часть этой продукции реализовывалась только в Японии. В число товаров входило: ожерелье Ваана, свадебное кольцо Аше, зажигалка, стилизованная под тему Судьи-магистра, а также коробочка для визиток в стиле экипировки Судей. Кроме того, на официальном сайте предлагалось приобрести плюшевую игрушку Ноно, четыре экшен-фигурки Аше, Балтьера, Ваана и Судьи Габранта, статуэтку Габранта, а также полноразмерную реплику шлема Габранта, и статуэтку Балтьера и Фран на воздушной машине.

Отзывы и критика 
Персонажи Final Fantasy XII получили смешанные отзывы критиков. Обозреватель PSX Extreme оценил героев положительно, охарактеризовав их как «классные и хорошо продуманные». Ваан, хотя и является главным героем, по его мнению остаётся лишь наблюдателем во многих моментах игры. Рецензент также отметил работу актёров озвучивания, которые действительно «играют, а не просто читают текст сценария». Обозреватель сайта 1UP.com высоко оценил степень проработанности отношений между персонажами и диалоги в Final Fantasy XII, назвав их «интеллигентными, тонкими и остроумными». Он также сравнил отношения Балтьера и Фран с дружбой Хана Соло и Чубакки из «Звёздных войн», описав их как «самое интересное, что Square придумывала в новую эру FF». Обозреватель IGN высоко оценил работу сценаристов; написанный ими сюжет, по его мнению, «раскрывает черты характера, истории и мотивацию персонажей, которых ты уже, как ты считал, хорошо изучил, но на самом деле ничего о них не знал». Также он отметил внешние и звуковые детали персонажей: «…к каждой модели, вплоть до самого незаметного неигрового персонажа, было проявлено невероятное внимание — начиная от одежды и выражения лиц до походки и анимации, когда персонажи стоят на месте». Игру актёров озвучивания он назвал «высококлассной». Рецензент GameSpy также положительно оценил персонажей. «Перед чарами некоторых персонажей сложно устоять. […] Их диалоги полны драматизма…», — пишет он. Обозреватель Gaming Trend отметил игру актёров озвучивания: по его мнению, голоса персонажей хорошо подходят к их внешнему виду.

Другие обозреватели оценили персонажей гораздо менее положительно. Так, журналист Official U.S. PlayStation Magazine охарактеризовал главных героев как «молокососы» по сравнению с персонажами из прошлых игр серии. Кроме того, Ваан и Аше он посчитал совершенно неинтересными героями, из-за которых истории недостаёт «эмоциональной составляющей». Игра актёров озвучивания, по его мнению, далека от идеала ввиду постоянных ошибок в произношении. По мнению обозревателя GameTrailers, в игре множество «других персонажей», которые «значительно более интересные, чем те, которыми ты управляешь», а «мотивация поступков персонажей либо неясна, либо её вовсе нет». Журналист RPGFan положительно оценил работу актёров озвучивания (особенно он выделил Балтьера), но раскритиковал Фран, так как, по его мнению, она «монотонна и слишком покорна», а из-за акцента её речь «совершенно неразборчива». Рецензент RPGamer в целом положительно оценил работу актёров озвучивания, заметив, что представители разных наций имеют явно различимые акценты, но при этом звук, по его мнению, оказался «низкого качества». «Кажется, что некоторые актёры озвучивания находились слишком близко к микрофону, либо оборудование работало со сбоями», — заключает журналист.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Final Fantasy XII
 Официальный сайт Final Fantasy XII
 Final Fantasy XII на сайте Final Fantasy Forever

Списки персонажей Final Fantasy